Брикман, Дмитрий Борисович (род. 1964) — израильский фотограф, фотохудожник, журналист.
 Брикман, Игорь Михайлович (род. 1958) — советский спортсмен, акробат.

См. также